Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржана је 25., 26. и 27. августa на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену 1987. у Риму одбранио је Били Кончела из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 42 такмичара из 31 земље.

 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 23. августа 1991. године:

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбржих атлетичара у 1991. години је пре почетка светског првенства (23. августа 1991) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1991.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 25. августа 1991. године са почетком у 17:35 по локалном времену. У квалификацијама су учествовала 42 такмичара подељени у 6 група. Пласман у четвртфинале изборила су по 2 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 4 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 26. августа 1991. године са почетком у 18:15 по локалном времену. У полуфиналу су учествовала 16 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 4 првопласирана из група (КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 27. августа 1991. године у 19:50 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном